Балцаци има више значења:

 Балцаци (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Балцаци (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Балцаци (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Балцаци (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији